Името Калугерово носят три български села:

 Калугерово (Област Пазарджик)
 Калугерово (Софийска област)
 Калугерово (Област Хасково)

Вижте също 
 Калугерене